Die Spor Toto Türkiye 3. Futbol Ligi 2002/03 war die zweite Spielzeit der vierthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie begann am 8. September 2002 mit dem 1. Spieltag und endete am 11. Mai 2003 mit dem 30. und letzten Spieltag.

Austragungsmodus 
In der Saison 2002/03 wurde die TFF 3. Lig wie in der Vorsaison auch als eine fünfgleisige Liga gespielt. Die Gesamtmannschaftszahl wurde von 91 auf 76 reduziert. Diese 76 Mannschaft spielten in fünf Gruppen mit jeweils 15 bzw. 16 Mannschaften um den Aufstieg in die 2. Lig bzw. gegen den Abstieg in die Amateurliga. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während die Teams auf den drei letzten Tabellenplätzen aller Gruppen in die Regionale Amateurliga abstiegen.

Teilnehmerzusammensetzung 
Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 61 Mannschaften die zehn Absteiger aus der TFF 2. Lig Vanspor, Ağrıspor, Artvin Hopaspor, Boluspor, Konya Mobellaspor, Sapancaspor, Ispartaspor, Yeni Turgutluspor, Zeytinburnuspor, Kırklarelispor die fünf Neulinge Yozgatspor, Murgul Bakırspor, AB Kızılcahamam Belediyespor, Denizli Belediyespor, Kestelspor hinzugekommen. Die Neulinge waren aus den damals regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden und durften an der TFF 3. Lig teilnehmen.

Saisonverlauf 
Osmaniyespor (Gruppe 1), Yeni Kırşehirspor (Gruppe 2), Aksarayspor (Gruppe 3), Yalovaspor (Gruppe 4), Çorluspor (Gruppe 5) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Als Absteiger standen zum Saisonende Batman Karşıyakaspor, Vanspor, Ağrıspor (Gruppe 1), Murgul Bakırspor, Rize Çaykurspor, Çarşambaspor (Gruppe 2), Düzcespor, Kayseri Elektrikspor, Konya Mobellaspor (Gruppe 3), Tavşancılspor, Bergama Belediyespor, Dalaman Kağıtspor (Gruppe 4) und Izmitspor, Edirnespor, Kırklarelispor (Gruppe 5) fest.

Besondere Vorkommnisse 
 Zum Saisonstart änderte der Verein Konya Ladikspor seinen Namen in Yeni Konya Ereğlispor. Damit führte man eine finanzielle Sanierung des Vereins Konya Ereğlispor durch und trat dessen Nachfolge an.
 In der Gruppe 4 wurde bekanntgegeben, dass Tavşancılspor in der nachfolgenden Saison nicht am Wettbewerb der TFF 3. Lig teilnehmen werde. So blieb der Tabellenvierzehnte Yeni Turgutluspor trotz Abstiegs in der Liga.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle

5. Gruppe (5. Grup)

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org vierthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Spor Toto 3. Lig 2002/03 auf tff.org (türkisch)
 Spor Toto 3. Lig 2002/03 auf mackolik.com (türkisch)

2002/03
Fußballsaison 2002/03